|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2004 vond plaats van maandag 17 tot en met zaterdag 22 mei 2004 in de Franse stad Straatsburg. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Silvia Farina-Elia was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Lindsay Davenport.

De ongeplaatste Claudine Schaul uit Luxemburg won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport in drie sets. Schaul wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sonya Jeyaseelan en Maja Matevžič hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Marion Bartoli en Liezel Huber, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste duo Lisa McShea en Milagros Sequera won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Sloveense koppel Tina Križan en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Australische McShea had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Venezolaanse Sequera geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Straatsburg 2004
Straatsburg